Membre de grups humans diversos:
 Moro, persona originària del Magrib, la regió nord-occidental de l'Àfrica. Vegeu Moros (grup humà)
 Moro, persona que professa l'islam, religió monoteista basada en l'Alcorà. Vegeu Musulmà
 Moro, habitant d'ascendència o origen musulmà i de creences islàmiques resident a la península ibèrica durant l'Edat Mitjana i Moderna. Vegeu Moriscos
 Moro (Filipines), membre del grup de població de religió musulmana que habita el sud-oest de les Filipines
 Toponímia:
 Moro (Arkansas), poble d'Arkansas (Estats Units)
 Moro (Oregon), poble d'Oregon (Estats Units)
 El Moro (Montserrat), punt culminant del Serrat del Moro de Montserrat 
 Alqueria del Moro, edifici residencial de caràcter rural al barri de Ciutat Fallera del districte de Benicalap (València)
 Arenal d'en Moro, platja de l'illa d'en Colom a la costa nord-est de Menorca 
 Cabana del Moro, diversos indrets
 Caixa del Moro, monument megalític, dolmen, al terme comunal de Teulís, a la comarca del Rosselló (Catalunya Nord)
 Caló del Moro, platja al litoral de Santanyí entre l'Almunia i Cala Llombards (illa de Mallorca)
 El Clot del Moro, paratge de Castellar de n'Hug (Berguedà)
 Coll del Moro, muntanya de al municipi de Gandesa (la Terra Alta)
 Collet del Moro, collada a cavall dels termes municipals de Pinós i Riner (Solsonès) 
 Cova del Moro (Ferreries), monument megalític qualificat com a naveta de Ferreries (Menorca)
 Cova del Moro (Riells del Fai), balma al terme municipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Cueva del Moro, abric d'art rupestre meridional a Tarifa (Cadis)
 Feixa del Moro, jaciment neolític a Juberri (Andorra)
 Mas del Moro, masia al terme municipal de Batea (Terra Alta) 
 Mola del Moro, muntanya al municipi de Roquetes (el Baix Ebre) 
 Pala del Moro, pala al terme de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Penya del Moro, turó a la serra de Collserola (dins del límit del parc de Collserola) 
 Penya del Moro (Begues), muntanya entre els municipis de Begues, Torrelles de Llobregat i Vallirana (el Baix Llobregat)
 Penyeta del Moro (Cullera), penyal prop de la platja de Sant Antoni de Cullera
 Penyeta del Moro (Sueca), conjunt de roques submergides al sud de la platja de les Palmeretes de Sueca
 Pico del Moro, muntanya als Pirineus
 Poblat de Son Moro, jaciment arqueològic prehistòric al lloc de Sementer de Darrere ses Cases, a la possessió de Son Moro 
 Platja del Moro, platja al municipi d'Alcalà de Xivert (el Baix Maestrat, País Valencià)
 Praia del Mouro, platja al concejo asturià de Navia 
 Puig del Moro, diversos indrets
 Puny del Moro, muntanya al terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà 
 Roca del Moro, muntanya els municipis de l'Albiol, l'Aleixar i la Selva del Camp (el Baix Camp)
 Serra del Moro (Arnes), serra al municipi d'Arnes (la Terra Alta)
 Serra del Moro (les Planes d'Hostoles), serra entre els municipis de les Planes d'Hostoles (la Garrotxa) i Susqueda (la Selva)
 Serrat del Moro, diversos indrets
 Tomba del Moro (Granera), sepultura excavada a la roca d'època alt-medieval o anterior al terme municipal de Granera (el Moianès)
 Torrassa del Moro, torre de guaita romana de la serra del Corredor a Llinars del Vallès (Vallès Oriental) 
 Torre del Moro, diversos indrets
 Torrota del Moro, restes d'una torre romana de Subirats (Alt Penedès) 
 Tossal del Moro (Batea), muntanya al municipi de Batea (la Terra Alta)
 Tossal del Moro (Bot), muntanya al municipi de Bot (la Terra Alta)
 Biografies:
 Jose Francisco García Boscà el Moro (Alcàntera de Xúquer, 1970), pilotari valencià 
 Aldo Moro (Maglie, Lecce, 1916 - Roma, 1978), polític italià, cinc cops cap de govern d'Itàlia i president de la Democràcia Cristiana Italiana 
 Battista del Moro (Verona, 1512/1514 - després de 1568), pintor italià del Renaixement actiu en la seva natal Verona, així com a Màntua i Venècia
 Jacopo Moro (Viadana, mitjan segle XVI-?), compositor i religiós servent de Maria 
 Joaquina Moro (Màlaga vers 1753), actriu de cant i declamació espanyola 
 Víctor Moro Rodríguez (Ribadeo, província de Lugo, 1926), economista gallec
 Altres:
 Moro (camuflatge), patró mimètic
 Moro (mitologia dels Pirineus), personatge mitològic habitual en llegendes catalanes i pirinenques en general
 Moro (Simó Gómez), pintura sobre taula feta per Simó Gómez Polo durant la segona meitat del segle XIX
 Moro United Football Club, club tanzà de futbol de la ciutat de Morogoro

Vegeu també 
 Moros (desambiguació)